L'Open de Kuala Lumpur féminin 2012 (ou CIMB Nicol David KL Open Squash Championships 2012) est l'édition féminine de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 29 au .

Nicol David remporte le trophée en battant Annie Au en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur de squash masculin 2012
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2012
WSA World Series 2012
Sport en Malaisie en 2012
Sport en mars 2012